Барабанов Андрей Евгеньевич (, Ленинград — , Санкт-Петербург) — российский математик. Доктор физико-математических наук, профессор.

Выпускник математико-механического факультета Санкт-Петербургского государственного университета. Работал в НИИММ, преподавал на кафедрах теоретической кибернетики и общей математики родного факультета.

Научные интересы были сосредоточены в области оптимального управления.

Примечания

Ссылки 
 Андрей Барабанов на Math-Net.Ru
 Некролог от кафедры теоретической кибернетики СПбГУ
 Limit cycles with chattering in relay feedback systems
 An optimal controller of a linear pjlant subjected to constrained noise
 OPTIMAL CONTROLLER FOR LINEAR PLANT WITH BOUNDED NOISE
 Canonical Matrix Factorisation and Polynomial Riccati Equations
 An Explicit Solution of the Power Balance Equations of Structure Preserving Power System Models
 On strong convergence of the method of least squares 
 Optimization with respect to uniform-frequency indices (HH theory) 

Преподаватели Санкт-Петербургского государственного университета